Csehország
 Dobšice, település a České Budějovice-i járásban
 Dobšice, település a Nymburki járásban
 Dobšice, település a Znojmói járásban